Die Kirche St. Josef ist ein römisch-katholisches Kirchengebäude im Bonner Stadtteil Beuel-Mitte.

Geschichte 

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts zählten die Katholiken in Beuel zur Pfarrgemeinde St. Paul in Vilich. 1875 entstand der St.-Josefs-Bauverein, der das Grundstück erwarb, auf dem die Kirche heute steht. Am 15. August 1880 wurde der Grundstein zum Bau der Kirche St. Josef gelegt. 1882 war der erste Bauabschnitt beendet. 1904 wurde die dreischiffige Kirche eingeweiht. Baumeister war Joseph Prill.

Orgelanlage 
St. Josef verfügt über eine zweiteilige Orgelanlage, bestehend aus Hauptorgel und Chororgel/Fernwerk.

Hauptorgel 

Die große Orgel wurde 1981 von der Orgelbaufirma Oberlinger aus Windesheim erbaut. Das Instrument wurde im französisch-romantischen Stil disponiert; Vorbilder waren die Orgeln der Kathedrale Notre-Dame und der Kirche Saint-Sulpice in Paris.
Das Instrument hat heute 61 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Grand-Orgue und Récit sind mit Barkermaschinen ausgestattet.

 Koppeln
 Normalkoppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P.
 Suboktavkoppeln III/I, III/III
 Superoktavkoppeln III/I, III/III, III/P
 Chamadenkoppeln: an I, II, Pedal; an I (Super- und Suboktavkoppeln)
 Anmerkung:
 (n) = nachträglich hinzugefügte Register

Chororgel 
2014 erbaute der Orgelbauer Thomas B. Gaida (Saarbrücken) hinter dem Hochaltar eine Chororgel mit der Funktion eines Fernwerkes mit 9 Registern in einem Schwellkasten. Das Instrument lässt sich – zusammen mit der Hauptorgel – von einem mobilen Spieltisch im Chorraum ansteuern. Dieser neue Spieltisch beinhaltet auch die Möglichkeit, das Klangspektrum der Pfeifenorgeln mittels eines Synthesizers um elektronische Klänge zu erweitern.

Glocken 
Im Turm von St. Josef hängt ein siebenstimmiges Bronzegeläut (mittelschwere Rippe). Die Glocken 3 und 5 wurden 1960 von der Glockengießerei Mabilon aus Saarburg gegossen, die restlichen Glocken wurden 1961 von der Glockengießerei Friedrich Wilhelm Schilling (Heidelberg) gegossen.

Außerdem hängt im Turm hängt ein Glockenspiel der Gießerei Friedrich Wilhelm Schilling (Heidelberg) mit 55 starr aufgehängten Glocken (mittelschwere Rippe); die Läuteglocken ergänzen das Glockenspiel.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website des Gemeindeverbundes

Kirchengebäude im Stadtdekanat Bonn
Kirchengebäude in Bonn
Baudenkmal in Bonn
Josef
Josefskirche
Basilika (Bautyp)
Neugotisches Bauwerk in Nordrhein-Westfalen
Neugotisches Kirchengebäude
Erbaut in den 1880er Jahren
Disposition einer Orgel
Geläut